NOD ist eine Abkürzung für

Flugplatz Norden-Norddeich 
Nationale Befreiungsbewegung (Russland)
Nordic European Airlines, nach dem ICAO-Code

NOD